Израильская Премьер-лига сезона 2021/22 — 22-й розыгрыш израильской Премьер-лиги, основанной в 1999 году, и 80-й розыгрыш высшего дивизиона системы футбольных лиг Израиля.

Клубы-участники

География соревнований

Стадионы

Турнирная таблица (первый этап)

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Примечания

Ссылки 
 
 Чемпионат Израиля на soccerway

2021/2022
Израиль
Спорт в Израиле в 2021 году
Спорт в Израиле в 2022 году